Камалджи́т Сингх Джху́ти (, ), более известный как Джей Шон (; род. 26 марта 1981, Лондон, Англия) — английский певец панджабского происхождения.

Выпустил три альбома: Me Against Myself (2004), My Own Way (2008) и All or Nothing (2009). Его основными лейблами являются Virgin Records и Jayded Records. В настоящее время пишет песни под лейблом Cash Money Records для выпуска альбомов в США.

Дискография

Студийные альбомы 
 Me Against Myself (2004)
 My Own Way (2008)
 All or Nothing (2009)
 So High (2012)
 Neon (2013)

Сборники 
 Hit the Lights (2012)
 Greatest Hits (2012)

Мини-альбомы 
 iTunes Live: London Festival '08 (2012)
 So High (2012)

Микстейп 
 The Mistress (2011)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Джея Шона
 Джей Шон на сайте канала MTV
 Официальный сайт лейбла 2Point9
 Российский фан-сайт

Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Авторы-исполнители Великобритании
Артисты, известные под псевдонимами
Поп-вокалисты Великобритании
Рэперы Великобритании
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Лондонского университеты королевы Марии